Името Житница носят четири български села:

 Житница, област Варна
 Житница, област Добрич
 Житница, област Кърджали
 Житница, област Пловдив